Stratiotosuchus est un genre éteint de crocodyliformes, un clade qui comprend les crocodiliens modernes et leurs plus proches parents fossiles. Il est rattaché au sous-ordre des Notosuchia (ou notosuchiens en français) et aux clades des Ziphosuchia et des Sebecosuchia et, plus précisément à la famille des Baurusuchidae.

Une seule espèce est rattachée au genre : Stratiotosuchus maxhechti, décrite par D. A. Campos et ses collègues en 2001.

Étymologie 
Son nom de genre Stratiotosuchus est composé des mots du grec ancien , stratiōtēs, « soldat » et  Soũkhos, « crocodile », pour donner « crocodile-soldat ».

Découverte et datation 
Les premiers fossiles de cette espèce ont été découverts dans les années 1980 et ont donné lieu à deux publications principales, celle qui a créé le genre et l'espèce en 2001 et une autre qui a décrit un nouveau spécimen en 2008.

Deux autres publications en 2006 et 2008 ont conclu que cet hypercarnivore de grande taille ainsi que d'autres membres de sa famille des baurusuchidés, auraient pu occuper les niches écologiques accaparées ailleurs dans le monde par les dinosaures théropodes de petite à moyenne taille.

Le fossile holotype, découvert en 1988 et décrit en 2011, est un squelette quasi complet, référencé DGM 1477-R. OIl a été trouvé près de la ville d'Irapuru dans l'État de São Paulo au Brésil. Il provient de la formation géologique d'Adamantina du Crétacé supérieur dont l'âge plus précis est discuté entre le Turonien et le Maastrichtien. Selon Judd A. Case en 2017, la formation daterait du Maastrichtien (au sommet du Crétacé supérieur), soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Cette formation a livré de nombreuses espèces de Crocodyliformes dont plusieurs Baurusuchidae et Sphagesauridae.

Description

Taille 
Stratiotosuchus possède un crâne haut, comprimé latéralement, dont la longueur est de . La longueur totale de l'animal pouvait atteindre jusqu'à  pour une masse évaluée à  par E. Molnar et ses collègues en 2016, une taille appréciable pour un notosuchien, et comparable à celle de son proche parent Baurusuchus.

Crâne 
Ses dents sont de type ziphodonte, une morphologie des dents comprimées latéralement, courbées et dentelées qui a donné son nom au clade des Ziphosuchia auquel il appartient. Comme les autres baurusuchidés, Stratiotosuchus présente un nombre réduit de dents : trois sur son os prémaxillaire et cinq sur son maxillaire. Lorsque sa gueule était fermée, les dents de la mâchoire supérieure recouvrent celles de la mandibule permettant un cisaillement efficace. L'animal possède une grande dent en forme de canine sur chaque prémaxillaire et plusieurs grandes dents maxillaires plus en arrière. La quatrième dent du dentaire sur la mandibule est également de grande taille et en forme de canine ; elle est visible même lorsque les mâchoires sont fermées.

Squelette post-crânien 
Les os des membres de S. maxhechti ont toutes les caractéristiques ostéologiques généralement associées à une posture sagittale totalement dressée chez un animal quadrupède (crête supracétabulaire bien développée, tête fémorale relativement décalée médialement et tubercule calcanéen à orientation caudale). Cette anatomie rappelle celle des Baurusuchidae et celle des dinosaures (principalement les théropodes).
Ceci apporte de nouvelles preuves que les Baurusuchidae étaient des prédateurs terrestres actifs, en plus de celles habituelles limitées à son crâne, à savoir la position relative des narines et des orbites externes. Ces caractéristiques post-crâniennes liées à une démarche parasagittale, montrent que les similitudes entre les Baurusuchidae et les théropodes s'étendent au-delà de la morphologie crânienne.

Classification 
Stratiotosuchus a été reconnu comme un baurusuchidé dès sa description préliminaire en 1988.

En 2004, les Baurusuchidae sont même définis comme incluant le dernier ancêtre commun de Baurusuchus et Stratiotosuchus et de tous ses descendants.

P.L. Godoy et ses collègues en 2014 réalisent une analyse phylogénétique des Baurusuchidae lors de la description d'une nouvelle espèce de cette famille Aplestosuchus sordidus. Ils confirment l'attribution de Stratiotosuchus à cette famille ainsi qu'à la sous-famille des Baurusuchinae, créée par F. C. Montefeltro et ses collègues en 2011. Ci-après le cladogramme de P.L. Godoy et ses collègues en 2014 :

En 2014 également, Diego Pol et ses collègues compilent plusieurs études phylogénétiques antérieures et reprennent l'analyse pour aboutir à une matrice incluant 109 Crocodyliformes et genres proches dont 412 caractères morphologiques sont étudiés. Ils classent Pissarrachampsa comme un baurusuchidé proche des genres Pissarrachampsa et Campinasuchus.

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Crocodyliformes
 Notosuchia
 Ziphosuchia
 Baurusuchidae

Animal du Crétacé supérieur
Diapside du Crétacé
Genre de notosuchiens (nom scientifique)
Paléontologie au Brésil
Taxon fossile décrit en 2001